Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1992 was de 9e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Vijf landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in Tahiti (Frans-Polynesië). Het toernooi werd gespeeld van 22 tot en met 30 augustus 1992. Alle landen speelden 1 keer tegen elkaar. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1993. De winnaar van dit toernooi kwalificeert zich voor het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1992, en maakt zodoende kans op het wereldkampioenschap. Australië kwalificeerde zich automatisch omdat dit land gastland is.

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 1992
Voetbal in Frans-Polynesië
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19